Лисівська сільська рада — Донецька область, Покровський район
 Лисівська сільська рада — Житомирська область, Попільнянський район
 Лисівська сільська рада — Полтавська область, Гадяцький район
 Лисівська сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район